Ро́зовый лиша́й, или розовый лишай Жибера (), — инфекционно-аллергическое заболевание кожи, характеризующееся пятнистыми высыпаниями. Среднее время течения болезни — от 4 до 6 недель, в редких случаях — до полугода.
Существует мнение, что данная инфекция заразна, но это суждение ошибочно. Заболевают розовым лишаем люди в основном от 10 до 55 лет; развитию болезни благоприятствует простуда и снижение иммунитета.

Течение болезни 
Лишай розовый — заболевание кожи из группы инфекционных эритем.

Этиология, патогенез 
Возбудитель розового лишая точно не известен (есть предположение, что это может быть любое повреждение внешнего покрова кожи). Есть мнение, что розовый лишай вызывается герпесвирусом 7 типа и, реже, 6 типа, о чём свидетельствуют факты их выявления в активной форме во время ранней стадии заболевания. Наиболее распространенное мнение, что заболевание часто появляется после перенесенных простудных инфекций. Вспышки заболевания отмечаются у людей обоих полов в возрасте от 10 до 55 лет, чаще всего весной и осенью, в то время, когда иммунитет ослаблен. Характерны цикличность и безрецидивность, видимо, обусловленные развитием иммунитета.

Клиническая картина 
Болезнь начинается (обычно на фоне или вскоре после простудного заболевания) с появления на коже туловища единичной папулы розового цвета диаметром 2 см и более (так называемая материнская бляшка), центральная часть которого постепенно приобретает желтоватый оттенок, как бы сморщивается и начинает слегка шелушиться. Обычно через несколько дней после появления материнской бляшки на коже туловища и конечностей возникают множественные мелкие овальные розовые пятна диаметром 0,5—1 см, расположенные по линиям Лангера. Постепенно в центре пятен выявляются едва заметные сухие складчатые чешуйки, а по периферии — свободная от чешуек края кайма.

Лечение 
Заболевание обычно проходит самостоятельно. В период начала вторичных высыпаний не рекомендовано трение и давление элементов, чтобы избежать появления раздраженной формы розового лишая. Для лечения применяют линимент цинковый, нанося его на кожу (на всю поверхность тела, либо точечно на высыпания ) 2 раза в день. На первой неделе нельзя купаться, так как это приводит к распространению лишая по всей поверхности тела. Применяют УФО по 10—15 секунд, пять-семь процедур.

При сильном зуде назначаются антигистаминные препараты, местно — низкосильные кортикостероиды (гидрокортизон) и рецептурные противозудные смеси. Также принимают витамин С. Длительность лечения составляет три - четыре недели.

См. также 
 Экзема
 Псориаз

Литература

Ссылки 

Заболевания кожи и её придатков
Болезни неизвестной этиологии